

Cinema 
 The Plank – film diretto da Eric Sykes del 1967
 The Plank – film diretto da Eric Sykes del 1979, remake dell'omonimo film del 1967

Persone 
 Andy Plank – sciatore italiano
 Conny Plank – musicista e produttore tedesco
 Eddie Plank – giocatore di baseball statunitense
 Herbert Plank – ex sciatore italiano
 Jolanda Plank – ex sciatrice alpina italiana
 Kevin Plank – imprenditore e dirigente d'azienda statunitense

Altro 
 Tavoletta (Plank) – personaggio di Ed, Edd & Eddy
 Plank (esercizio) – esercizio fisico per addominali